In Roemenië:
Florești (Mehedinți), een gemeente in Mehedinți
Florești (Prahova), een gemeente in Prahova
Florești (Cluj), een gemeente in Cluj
In Moldavië:
Florești (Moldavië), een arrondissementshoofdplaats
Florești (arrondissement), een gelijknamige arrondissement